Zaubererbruder steht für
 Zaubererbruder – Der Krabat-Liederzyklus, Konzeptalbum zur Krabat-Sage
Siehe auch
 Von Zaubererbrüdern – Live & Unplugged